Jakub Szymański (ur. 2002) – polski lekkoatleta
 Jakub Szymański – polski rugbysta
 Jakub Szymański (ur. 1998) – polski siatkarz

Zobacz też 
 Jakub Szymanski (ur. 1983) – czeski piłkarz ręczny